ASAP ("As Soon As Possible", traducido al español como "tan pronto como sea posible"), es un acrónimo en inglés. 

Esta expresión también puede hacer referencia a:

Música y televisión 
 ASAP, banda de hard rock creada por el guitarrista y vocalista Adrian Smith.
 ASAP, grupo español de música disco.
 A$AP Rocky, rapero neoyorquino perteneciente al colectivo de Hip Hop A$AP Mob cuyos demás integrantes también utilizan el "ASAP" al inicio de cada sobrenombre. Para ellos, el acrónimo "A$AP" significa - Always $trive and Prosper - que traducido al español significa "Siempre Esforzarse y Prosperar".
 «ASAP» (2021), canción del grupo StayC.
 «ASAP» (2005), canción de T.I..
 «ASAP» (2001), canción de Bardot.
 As SLow aS Possible (1987), pieza musical compuesta por John Cage.

Tecnología e internet 
 AcceleratedSAP, acrónimo para la metodología Accelerated SAP, desarrollada por SAP AG para la ejecución de proyectos de implementación de sus soluciones de software.
 ASAP, programa de simulación óptica de Brea.
 Asynchronous Array of Simple Processors, arquitectura del procesador.
 Automatic Service Activation Program, un producto de Oracle Corporation.
 asap, portal de noticias.

Negocios y organizaciones 
 Academics Stand Against Poverty, organización no gubernamental contra la pobreza.
 Aircraft Sales and Parts, fabricante aeronáutico estadounidense.
 Applied Security Analysis Program, programa de investigación de la University of Wisconsin–Madison School of Business.
 Aerospace Safety Advisory Panel, panel de seguridad de la NASA.

Referencias 

Acrónimos
de:Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#A